Le tournoi de tennis de Moscou est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1997, classée en catégorie Tier I, se dispute du  au .

Jana Novotná remporte le simple dames. En finale, elle bat Ai Sugiyama, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Arantxa Sánchez Vicario et Natasha Zvereva.

Résultats en simple

Parcours 
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Moscou
 Saison 1997 de la WTA

Liens externes 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1997
Kremlin
Sport en Russie en 1997
Sport en octobre 1997
Sport en novembre 1997